Filothei corrisponde al nome di due municipalità greche.
Filothei – ex comune nella periferia dell'Attica
Filothei – ex comune nella periferia dell'Epiro